Ahouéya ist der Familienname folgender Personen:

 Jocelyn Ahouéya (* 1985), beninischer Fußballspieler
 Léopold Ahouéya († 2006), beninischer Militär und Minister